Myrtille Georges, (ur. 21 grudnia 1990 w Granville) – francuska tenisistka.

Kariera tenisowa 

W swojej karierze wygrała dziewięć turniejów singlowych i sześć deblowych rangi ITF. Najwyżej w rankingu WTA Tour w singlu była sklasyfikowana na 168. miejscu (18 lipca 2016).

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza

Bibliografia 

Francuskie tenisistki
Ludzie urodzeni w Granville
Urodzeni w 1990